Skean se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James D. Skean
 James Dan Skean